Paprika je lahko:

 Paprika - zelenjava
 Paprika (začimba) - začimba
 Paprika (TV postaja) - TV postaja